Teufelswand steht für:
 Teufelswand (Buch), Buch von Simon Kehrer und Walter Nones 
 Teufelswand (Alpen) (ital. Roda del Diavolo), 2727 Meter hoher Berg in der Rosengartengruppe, Dolomiten, Italien
 Teufelswand, Felssporn im Kanton Uri, Schweiz, siehe Fort Bühl#Teufelswand
 Teufelswände (tschech. Čertovy stěny), Naturdenkmal in Tschechien, siehe Čertovy skály
 Teufelswand (tschech. Čertova stěna), Berg und Naturschutzgebiet in Vyšší Brod bei Lipno nad Vltavou, Okres Český Krumlov, Jihočeský kraj, Tschechien

Die Teufelswand steht für:
 Die Teufelswand (tschech. Čertova stěna), Oper von Bedřich Smetana